Ху́лио () — испаноязычное мужское имя и фамилия, аналог имени Юлий. «Хулио» также является испаноязычным названием месяца июль.

Имя 
 Хулио Эрнесто Гранда Суньига — перуанский шахматист, международный гроссмейстер
 Хулио Иглесиас — испанский певец, отец Энрике Иглесиаса
 Хулио Кортасар — аргентинский прозаик и поэт
 Хулио Рока — президент Аргентины (1880—1886)
 Хулио Мария Сангинетти — президент Уругвая (1985—1990)
 Мигель Хулио (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Хулио Сесар Чавес — мексиканский боксёр-профессионал
 Хулио Пабло Чакон — аргентинский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр

Фамилия 
 Хулио, Агустин (род. 1974) — колумбийский футболист, участник Кубка Америки 1999 года.
 Хулио, Дейвис (род. 1980) — колумбийский боксёр, участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Хулио, Хорхе Эльесер (род. 1969) — колумбийский боксёр.

См. также 
  () — португальский аналог имени
  — женский вариант имени
 «» — бренд мексиканской текилы